Miejscowości w USA:
 Grayling – miasto w stanie Alaska, w okręgu Yukon-Koyukuk
 Grayling – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Crawford
Gminy w USA:
 Grayling (ang. Grayling Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Crawford